Karol Karski peut désigner :

 Karol Karski (1940-), théologien polonais ;
 Karol Karski (1966-), homme politique polonais.